Bob na Zimskih olimpijskih igrah 1936.

Rezultati

Dvosed

Štirised 

Športi Zimskih olimpijskih iger 1936
1936